

Теліца () — село у повіті Тулча. Входить до складу комуни Фрекецей.

Теліца () — село у Аненій-Нойському районі.